Challenger Series steht für:

 Challenger Series, zweite Liga der League of Legends Championship Series
 ATP Challenger Tour, Turniere im Herrentennis
 ISU-Challenger-Serie (ISU Challenger Series), Wettkampfserie im Eiskunstlauf